Rákosi:
 Gyula Rákosi
 Mátyás Rákosi